It Happened Out West – film del 1923 prodotto dalla William M. Smith Productions
It Happened Out West – film del 1937 diretto da Howard Bretherton